Heiliger Georg nennt man folgende Heilige namens Georg oder seiner Varianten:

Katholisch 
 Georg (Heiliger), der Drachentöter († 303), Märtyrer, Nothelfer (23. April, 3. November)
 Georg der Bekenner, Bischof von Antiochia in Pisidien, Verteidiger der Ikonen (19. April)
 Georg von Choziba († 614), Mönch (8. Januar)
 Georg I. von Konstantinopel († 683), Patriarch (18. August)
 Georgios von Mytilene, († 787 oder 816?), Erzbischof von Mytilene (Mytilini) auf Lesbos (7. April)
 Georg von Paris, Diakon von Paris, Märtyrer (20. Oktober)
 Georg von Velay, Georges von Puy († ca. 480), Bischof von Puy

Orthodox 
 Georg von Amastris († um 805), Bischof von Amastris, heute Amasra in der Türkei (21. Februar)
 Georg von Chio, Neomärtyrer (26. November)
 Georg der Georgier, Neomärtyrer (2. Januar)
 Georg III. Hagiorit, Georg Hagiorites (1009–1065 oder 1068), Igumen von Iviron, Athos (30. Juni)
 Georg der Hymnograph (9. Jh.), Bischof von Nikomedien (29. Dezember)
 Georg von Ioannina († 1838), Neomärtyrer (17. Januar)
 Georg von Neapolis († 1787), Bischof von Neapolis, Neomärtyrer (3. November)
 Georg von Serbien (Heiliger) († 1515), Neomärtyrer (11. Februar)
 Georg von Zypern († 1091), Igumen (26. April)

Selige und Märtyrer namens Georg 
 Georg Balthasar († 1629), evangelischer Märtyrer in Böhmen (14. August)
 George Douglas († 1587), schottischer Prälat und Bischof von Moray, katholischer Märtyrer
 Georg von Ghese († 1559), evangelischer Märtyrer (13. März)
 Georg Häfner (1900–1942 in Dachau), katholischer Priester und Märtyrer im KZ Dachau (20. August)
 Georg Maus (1888–1945) evangelischer Lehrer, Märtyrer (15. Februar)
 Georg Wagner Carpentarius († 1527), evangelischer Pfarrer, Märtyrer (8. Februar)

Siehe auch 
 Liste der Seligen und Heiligen #G
 Sankt Georg

Quellen 

Georg
Heiliger Georg